Bitter har flere betydninger:
 Bitter (smag)
 Bitter (følelse)
 Bitter (spirituosa)
 Bitter (øl)